Kielski fjord (nje. Kieler Förde, dan. Kielerfjorden) je fjord na sjeveru Njemačke u saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein. Počinje u središtu grada Kiel i završava u Kielskom zaljevu. Fjord je dug otprilike 17km.

Izvori 

Fjordovi u Europi
Zaljevi Baltičkog mora
Zaljevi u Njemačkoj
Schleswig-Holstein